Конкурс песни Евровидение 1979 — 24-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 31 марта 1979 года в городе Иерусалим (Израиль), в зале имени Усышкина Международного конференц-центра «Биньяней хаУма». Впервые конкурс прошёл за пределами Европы.

Страна-хозяйка победила второй год подряд. Победу Израилю на этот раз принесла песня «Hallelujah» («Аллилуйя»), исполненная Гали Атари и группой «Молоко и мёд».

Место проведения 

Иерусалим — ( Йерушала́(й)им,  аль-К̣удс, Ӯршалӣм-аль-К̣удс) — столица Израиля. Расположен на плато в Иудейских горах на водоразделе между Средиземным и Мёртвым морями, является священным для трёх крупнейших авраамических религий — иудаизма, христианства и ислама. Населён представителями множества национальных, этнических и религиозных деноминаций. Является одним из древнейших городов мира.

Конкурс 1979 года был первым, состоявшимся вне территории Европы. Местом проведения стал зал имени Усышкина Международного конференц-центра «Биньяней хаУма».

Формат 
Над дизайном сцены работал Дов Бен-Давид. Он создал механизм с тремя вращающимися кольцами (основанными на логотипе израильского телевидения), которые создавали уникальный фон для каждой из девятнадцати песен.

Голосование привело к тому, что главными претендентами на победу оказались Израиль и Испания. Поскольку Испания выступала последней, представитель этой страны должен был объявить последние баллы. Перед ними Испания была на первом месте, но испанское жюри отдало Израилю свои 10 баллов, тем самым позволив хозяевам обогнать их и завоевать свою вторую победу подряд, что создало проблему для израильского вещателя, который в итоге был вынужден отказаться от организации конкурса 1980 года.

Видео-открытки между выступлениями были в виде коротких юмористических скетчей, демонстрирующих культуру и музыку каждой страны.

  — моряки вытягивают из моря бутылку портвейна
  — туристы фотографируются на фоне Пизанской башни
  — Русалочка и Гадкий утёнок из сказок Андерсена
  — лепреконы танцуют у паба
  — катание на замёрзшем озере
  — Гран-при Монако
  — «Дискобол» и древнегреческая архитектура (в открытке из за колонны выглядывают ведущие конкурса)
  — швейцарские часы
  — сюжет из сказки о Максе и Морице
  — разведчики с виноградной гроздью (символизирующие древний Израиль), посещающие кибуц и пляж (символизирующие современный Израиль)
  — художник, мим и влюблённая пара на фоне Монмартра
  — сюжет из фламандской живописи: «Крестьянская свадьба» Брейгеля
  — рыцари охраняют Дворец великих герцогов, прерываясь, чтобы послушать музыку по радио
  — люди в кломпах едут на воображаемых велосипедах на фоне мельниц
  — тролли в заснеженном лесу
  — викинги на драккаре
  — английский джентльмен и смена гвардейского караула
  — классический венский бал
  — коррида

Конкурс впервые транслировали Румыния и Исландия, которые позже тоже станут участницами (исландцы в 1986 году, румыны — в 1994-м), а также Гонконг.

Участвующие страны 

По политическим причинам участвовать в конкурсе отказались Югославия (из-за коммунистического режима) и Турция (из-за давления со стороны арабских стран). В отличие от Югославии, Турция всё же изначально подала заявку на участие, и даже провела отбор, в котором победили Мария Рита Эпик и группа «21. Peron» с песней «Seviyorum» («Я люблю»).

Несмотря на отказ Югославии и Турции и на усиленные меры безопасности в Иерусалиме, в Израиле царила надежда на мир, ведь всего пять дней до конкурса страна подписала свой первый мирный договор с арабским государством (с Египтом). Этим событием вдохновились как организаторы, тем более, что песня «Hallelujah» отражала атмосферу тех дней, так и участники из других стран, в особенности Австрия, представившая джазовую композицию о мире в Иерусалиме. Противоречивые чувства по этому поводу были в Германии, от которой выступила популярная группа «Dschinghis Khan» с одноимённой песней. Многие посчитали, что группа представляет Германию в отрицательном и воинственном свете. Такого впечатления немцам производить не хотелось, особенно в Израиле, однако в итоге «Dschinghis Khan» приняли хорошо, их песня заняла четвёртое место, и стала одним из хитов конкурса, наряду с датской «Disco Tango», греческой «Sokrati» и сюрпризом вечера — испанской «Su canción».

В итоге победителем стала израильская «Hallelujah». Песня, исполнять которую отказались группа «Hakol Over Habibi» и Ярдена Арази, в итоге победила и стала мировым хитом, а также одной из самых узнаваемых песен, принимавших участие в конкурсе «Евровидение».

Среди участников конкурса было ещё несколько известных исполнителей: итальянская группа «Matia Bazar», Анна-Мария Давид — победительница конкурса 1973 года, а также американская актриса и модель «Плэйбоя» Джин Мэнсон, представлявшая Люксембург.

С конкурсом связаны и несколько скандалов. Группу «Milk and Honey» после успеха в конкурсе оставила Гали Атари, после чего последовала череда судебных разбирательств, закончившаяся лишь спустя 30 лет. Бельгийская певица Мика Мара не хотела исполнять песню, которую выбрало фламандское телевидение, и предпочитала исполнить песню на французском языке под названием «Comment ça va». В итоге певица всё же согласилась исполнить песню «Hey Nana», но не записала её в студии. Швейцарская группа «Питер, Сью и Марк» участвовала в конкурсе третий раз, и на этот раз ей помогал коллектив «Pfuri, Gorps & Kniri», использующий в качестве музыкальных инструментов различные бытовые предметы, как лейки, шланги, мешки, открывашки и так далее. При въезде в Израиль музыкантам пришлось объяснять, что все эти предметы нужны им для выступления. Группу «Black Lace» из Великобритании обвинили в плагиате песни «Oh Carol» группы «Smokie», однако британцы смогли доказать, что нотация их песни не похожа.

Вернувшиеся исполнители 
  — Анна-Мария Давид (победительница Евровидения-1973)
  — Сандра Реймер (1972, 1976)
  — Анита Скурган (1977)
  — Питер, Сью и Марк (1971, 1976)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — Тило Красманн
  — без дирижёра
  — Аллан Ботчинский
  — Приншейс О’Дейн
  — Осси Рунне
  — Жерар Салесс
  — Лефтерис Халкиадакис
  — Рольф Цуковски
  — Норберт Даум
  — Коби Ошрат
  — Ги Маттеони
  — Франсис Бэй
  — Эрве Руа
  — Гарри ван Хооф
  — Ларс Самуэльсон
  — Сигурд Янсен
  — Кен Джонс
  — Рихард Остеррайхер
  — Хосе Луис Наварро

Результаты

Голосование

12 баллов в финале 

Результаты голосования объявляли:

  — Жуан Абель Фонсека
  — Паола Перисси
  — Бент Хениус
  — Дэвид Хеффернан
  — Каарина Пённиё
  — Кароль Шабрие
  — Ники Венега
  — Мишель Штокер
  — Лотти Онезорге
  — Дан Канер
  — Дениз Фабр
  — Ан Плугартс
  — Жак Арви
  — Иво Нихе
  — Свен Линдаль
  — Сверре Кристоферсен
  — Колин Берри
  — Дженни Пиппаль
  — Мануэль Альмендрос

Примечания

Ссылки 
 esctoday.com
 eurovision.tv
 Year page on Eurovision.tv

 
1979 год в музыке